Córdoba of Cordoba kan verwijzen naar:

Aardrijkskundige namen 
 Córdoba (Spanje), een stad in Spanje
 Córdoba (provincie van Spanje), een provincie van Spanje en maakt deel uit van de regio Andalusië.
 Córdoba (Argentinië), een stad in Argentinië
 Córdoba (provincie van Argentinië), een van de 23 provincies van Argentinië
 Córdoba (departement), een departement van Colombia
 Córdoba (Bolívar), een gemeente in het Colombiaanse departement Bolívar
 Córdoba (Quindío), een gemeente in het Colombiaanse departement Quindío
 Córdoba (Nariño), een gemeente in het Colombiaanse departement Nariño
 Córdoba (Veracruz), een stad in Mexico
 Córdoba (Venezuela), een gemeente in Venezuela

Historische landen 
 emiraat Córdoba (756-929)
 kalifaat Córdoba (929-1031)
 taifa Córdoba (1031-1091)

Overig 
 Córdoba CF, een Spaanse voetbalclub uit Córdoba
 Nicaraguaanse córdoba, de munteenheid van Nicaragua
 Cordoba (Senne & Sanne), een verhaal uit de stripreeks Senne & Sanne
 SEAT Córdoba, een automodel van Seat
 Iñigo Córdoba, Spaanse profvoetballer